Ранчо лос Окотес има више значења:

 Ранчо лос Окотес (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо лос Окотес (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику